Herrentierbach ist ein geographischer NAme:

 Herrentierbach, Dorf der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burg Herrentierbach, abgegangene Burg im Ortsteil Herrentierbach, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Tierbach
 Wildentierbach